Canal kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Canal (ö),

Italien 
2 Canale, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Se även
 Canal+ – flera europeiska tv-kanaler och kanalfamiljer
 Canale – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar